Новоселци е топоним. Може да се отнася за някое от следните селища.

Босна и Херцеговина 
 Новоселци – село в община Козарска Дубица, Република Сръбска

България 
 Новоселци – село в община Видин, област Видин
 Новоселци (до 1951 г.) – днешното село Константиново в община Камено, област Бургас
 Новоселци (до 1950 г.) – днешния град Елин Пелин, Софийска област

Гърция 
 Новоселци (на гр.: Неромили) - село в дем Мъглен, област Централна Македония

Хърватия 
 Новоселци – село в община Суня, Сисашко-мославска жупания
 Новоселци – село в община Град Плетерница, Пожежко-славонска жупания